Amtsbezirk Haag steht für folgende Amtsbezirke: 

 Amtsbezirk Haag (Niederösterreich), ehemaliger Amtsbezirk im heutigen Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Amtsbezirk Haag (Oberösterreich), ehemaliger Amtsbezirk im heutigen Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich